2 miejscowości w Polsce:
 Rogalów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Wąwolnica
 Rogalów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin